Mössmer ist der Familienname folgender Personen:

 Dietmar Mössmer (* 1955), österreichischer Schauspieler
 Hans Mössmer (* 1932), österreichischer Eishockeyspieler 
 Joseph Mössmer (1780–1845), österreichischer Maler und Pädagoge
 Jürgen Mössmer (* 1989), deutscher Fußballspieler
 Margit Mössmer (* 1982), österreichische Schriftstellerin
 Raimund Mössmer (1813–1874), österreichischer Maler

Siehe auch:
 Mössner